«Tell Me Why (The Riddle)» — это песня, выпущенная Полом ван Дайком в сотрудничестве с английской танцевальной инди-группой Saint Etienne, и их вокалисткой Сарой Крэкнелл. Видеоклип (снятый 28 мая 2000 года) был сделан вместе с песней, который можно найти на DVD Global.

Достигнув седьмого места в UK Singles Chart, композиция остаётся наивысшим чартовым достижением артиста.

Список композиций

CD1: Deviant / DVNT36CDS (UK) 
 Radio Mix 3:49
Continuous-mixed tracks:
 PVD Mix 8:48
 Take A Break 6:25

CD2: Deviant / DVNT36CDR (UK) 
 Vandit Mix 7:50
 Club Mix 4:52
 Original Mix 6:51

CD: Vandit / 156 871-2 (Германия) 
 Radio Mix 3:49
Continuous-mixed tracks:
 Vandit Mix 7:49
 Club Mix 4:52
 PVD Mix 8:20
 Take A Break 6:09
 Original Mix 8:07

 также выпущено в США (Mute / 9129-2)

CD: Avex / AVTCDS-253 (Hong Kong) 
Unedited remixes:
 Radio Mix 3:49
 Vandit Mix 8:03
 PVD Mix 9:26
 Take A Break 6:39
 Club Mix 5:54
 Original Mix 8:44
Continuous-mixed tracks:

 Vandit Mix 7:49
 Club Mix 4:52
 PVD Mix 8:20
 Take A Break 6:09
 Original Mix 8:07

12" Version — 1 : Deviant / DVNT36X (UK) 
 Vandit Mix [A] - 8:03
 Club Mix [B1] - 5:53
 Club Dub [B2] - 5:53

12" Version — 2 : Deviant / DVNT36XR (UK) 
 Original Mix [A] - 8:43
 Take A Break [B1] - 7:31
 Take A Break Dub [B2] - 7:15

2x12": Vandit / Vandit 003 (Германия) 
 Vandit Mix [A] - 8:03
 PVD Mix [B] - 9:25
 Take A Break [C1] - 7:31
 Club Mix [C2] - 5:53
 Original Mix [D1] - 8:43
 Take A Break Dub [D2] - 7:15

 также выпущено в США (Mute / 9129-0)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2000 года
Песни Пола ван Дайка
Синглы Mute Records
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart